Nobody’s Perfect – singel Miley Cyrus
 Nobody’s Perfect – album Deep Purple
 Nobody’s Perfect – album The Distractions
 Nobody’s Perfect – amerykański film z 2004 roku w reżyserii Hanka Azarii